Чемпионаты Германии по шахматам в том или ином виде проводятся с 1861 г.

Изначально функцию национального чемпионата выполняли конгрессы региональных шахматных союзов, а с 1879 г. — конгрессы Германского шахматного союза.

После ликвидации Германского шахматного союза стали проводиться собственно чемпионаты Германии под эгидой Шахматного союза Великой Германии.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на зоны оккупации. Впоследствии на основе этих зон были образованы отдельные государства ФРГ и ГДР. Каждая из стран имела свой отдельный чемпионат.

Вскоре после объединения Германии начал проводиться единый турнир, определяющий чемпиона страны.

Конгрессы Германского шахматного союза и региональных союзов

Чемпионат Германии 1933—1953 гг 
Чемпионаты Западной зоны оккупации (1947—1953 гг.) фактически являлись чемпионатами объединенной Германии, поскольку в них участвовали шахматисты из Восточной зоны. Реальное разделение чемпионатов произошло в том же 1953 году.

Чемпионат ФРГ

Чемпионат ГДР

Чемпионат Германии с 1991 г 
Первый чемпионат после объединения Германии был проведен в 1991 г. (последний чемпионат ГДР состоялся уже после фактического объединения страны).

Чемпионаты Германии среди женщин 
Впервые сильнейшую шахматистку Германии выявляли в 1927 г. в рамках 25-го конгресса Германского шахматного союза в Магдебурге. Позже были проведены ещё три чемпионата. После разделения страны каждое из немецких государств проводило свой чемпионат. С 1991 г. снова проводится единый турнир.

25-й конгресс Германского шахматного союза

Чемпионат Германии 1939—1943 гг.

Объединённый чемпионат Германии 1947—1953 гг.

Чемпионат ФРГ

Чемпионат ГДР

Чемпионат Германии с 1991 г. 
В отличие от мужских чемпионатов, женские проводятся с периодичностью раз в два года.

Примечания 

Германия